Kim Young-joo (1955-), femme politique sud-coréenne ;
 Kim Young-joo (1957-), arbitre sud-coréen de football ;
 Kim Young-joo (1974-), actrice et chanteuse sud-coréenne.